Tornabous kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tornabous (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Lleida, 
 Tornabous (kommun), Katalonien, Província de Lleida, 

Robotskapade Spanienförgreningar